Die Basketball-Bundesliga-Saison 2012/13 (offiziell Beko Basketball-Bundesliga) war die 47. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Basketball der Männer. Die reguläre Saison begann am 3. Oktober 2012 und endete am 27. April 2013 mit dem 34. und letzten Spieltag.

Im Play-off-Finale besiegten die Brose Baskets aus Bamberg das Team der EWE Baskets Oldenburg glatt mit 3:0 und sicherten sich so ihre vierte Meisterschaft in Folge.

Mannschaften

Abschlusstabelle 

1 Die Neckar Riesen Ludwigsburg unterlagen trotz eines Trainerwechsels hin zu John Patrick am letzten Spieltag im entscheidenden Duell um den Klassenerhalt den Fraport Skyliners und stiegen somit sportlich in die ProA ab. Jedoch verwehrte die Basketball-Bundesliga dem sportlichen Aufsteiger Düsseldorf Baskets aus wirtschaftlichen Gründen die Lizenz für die Spielzeit 2013/2014 und die Neckar Riesen konnten sich über den Erwerb einer Wild Card den Klassenerhalt sichern.
Die Neckar Riesen haben sich aufgrund eines Sponsorenwechsels umbenannt in MHP Riesen Ludwigsburg.

2 Den LTi Gießen 46ers wurden wegen eines Insolvenzantrages während der laufenden Saison insgesamt sechs positive Wertungspunkte abgezogen. Das Team der LTi Gießen 46ers war somit der einzige sportliche Absteiger der Saison 2012/2013.

Play-offs 2012/13 

Übersicht der einzelnen Play-off-Runden
Viertelfinale

Brose Baskets (1) – Phoenix Hagen (8) 3:1 (99:74, 89:95, 104:94, 92:75)
EWE Baskets Oldenburg (2) – Telekom Baskets Bonn (7) 3:2 (78:66, 80:88, 97:67, 82:88 n. V., 89:80)
ratiopharm ulm (3) – Artland Dragons (6) 3:0 (83:68, 90:85, 94:74)
FC Bayern München (4) – ALBA Berlin (5) 3:0 (88:67, 79:73, 89:83)

Halbfinale

Brose Baskets Bamberg (1) – FC Bayern München (4) 3:2 (85:98, 93:83, 98:79, 71:80, 85:66)
EWE Baskets Oldenburg (2) – ratiopharm ulm (3) 3:2 (84:86 n. V., 72:60, 65:59, 79:81, 80:75)

Finale

Brose Baskets Bamberg (1) – EWE Baskets Oldenburg (2) 3:0 (65:63, 63:61, 91:88 n. V.)

Meistermannschaft 

Ferner wurden während der laufenden Saison Sergerio Gipson und Jeremiah Massey eingesetzt, die die Mannschaft jedoch vor den Play-offs verließen.

Führende der Mannschaftsstatistiken 
 Defensiv beste Mannschaft: s.Oliver Baskets Würzburg (2.395 Punkte, ø 70,4 pro Spiel)
 Defensiv schlechteste Mannschaft: Phoenix Hagen (3.056 Punkte, ø 89,8 pro Spiel)

 Offensiv beste Mannschaft: Phoenix Hagen (2.955 Punkte, ø 86,9 pro Spiel)
 Offensiv schlechteste Mannschaft: LTi Gießen 46ers (2.339 Punkte, ø 68,7 pro Spiel)

Führende der Spielerstatistiken

Ehrungen 2012/13 

Quelle:

All-BBL Teams 
All-BBL First Team:
 G Jared Jordan (Telekom Baskets Bonn)
 G Anton Gavel (Brose Baskets)
 F Rickey Paulding (EWE Baskets Oldenburg)
 F Deon Thompson (Alba Berlin)
 C John Bryant (Ratiopharm Ulm)

All-BBL Second Team:
 G Tyrese Rice (Bayern München)
 G Davin White (Phoenix Hagen)
 F Reggie Redding (Walter Tigers Tübingen)
 F Chevon Troutman (Bayern München)
 C Adam Chubb (EWE Baskets Oldenburg)

Weblinks 
 Homepage der Basketball-Bundesliga

Einzelnachweise 

2012/13
Basketballsaison 2012/13